Список 72 имён на Эйфелевой башне — список из 72 имён наиболее выдающихся французских учёных и инженеров XVIII—XIX веков, помещённый на первом этаже Эйфелевой башни. Имена были выгравированы в начале XX века под первым балконом (см. фотографию) на всех четырёх сторонах башни.

Во время одной из окрасок башни имена стали неразличимы, поэтому в 1986—1987 годах была проведена реставрация списка.

Состав списка неоднократно подвергался критике: в основном представлены точные науки, биологов и врачей всего пятеро; нет ни одного женского имени. Феминистские общества требовали увековечить математика Софи Жермен, но не добились успеха. Из-за недостатка места надпись содержит только фамилию, из-за чего требуются дополнительные комментарии, который из научной династии Карно или Беккерелей отмечен в списке. Какой-либо (алфавитный, хронологический или иной) порядок следования имён отсутствует.

Список имён

Северо-запад

Юго-запад

Юго-восток

Северо-восток

Примечания

Ссылки 
 Список на сайте Эйфелевой башни

Эйф
Списки персоналий